Bowdleria rufescens é uma espécie extinta de ave passeriforme endêmica das ilhas Chatham.

Megaluridae
Aves descritas em 1869
Aves extintas da Oceania